ТДХ — многозначная аббревиатура:
 ТДХ — Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистандовлетхабарлар» (туркм. Türkmenistanyň Döwlet habarlar)
 ТДХ — научная дисциплина «Транспорт и дорожное хозяйство»

См. также 
 TDH